2XS — тринадцатый студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1982 году. Диск включает рок-балладу «Dream On», одну из самых известных песен группы.

Список композиций 
Кроме отмеченных — авторство McCaferty/Charlton/Agnew/Sweet/Rankin
 «Love Leads to Madness» — 4:08
 «Boys in the Band» (McCaferty/Charlton/Agnew) — 3:06
 «You Love Another» (McCaferty/Charlton/Agnew/Sweet) — 3:58
 «Gatecrash» (McCaferty/Charlton/Sweet/Rankin)- 3:19
 «Games» (McCaferty/Charlton/Agnew/Sweet) — 4:48
 «Back to the Trenches» (McCaferty/Charlton/Agnew) — 4:02
 «Dream On» — 3:28
 «Lonely in the Night» (Agnew/Sweet/Rankin)- 4:21
 «Preservation» (McCaferty/Charlton/Agnew) — 4:02
 «Take the Rap» — 2:42
 «Mexico» (McCaferty/Agnew/Sweet/Rankin) — 2:51

Участники записи 
 Dan McCafferty — lead vocals
 Manny Charlton — guitar
 Pete Agnew — bass
 Billy Rankin — guitar
 Darrell Sweet — drums
 John Locke — keyboards

Примечания 

Альбомы Nazareth